O termo Peque pode referir-se a:
Peque – município da Colômbia, no departamento de Antioquia.
Peque – município da Espanha, na província de Zamora.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos